Юзеф Коссаковский:
 Коссаковский, Юзеф Антоний (1772—1842) — военный деятель Речи Посполитой и Франции, комендант 3-й бригады народовой кавалерии ВКЛ, затем бригадный генерал французской армии, адъютант Наполеона Бонапарта.
 Коссаковский, Юзеф Доминик (1771—1840) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, последний ловчий великий литовский, участник Тарговицкой конфедерации.
 Коссаковский, Юзеф Казимир (1738—1794) — католический епископ с 1781 года, политический деятель, советник от Сената в Тарговицкой конфедерации.